Zoologie
 Les Loris sont des oiseaux proches parents des perroquets et des perruches, qui constituent la sous-famille des lorinés (Loriinae).
 Les Loris (Nycticebus) sont le nom vernaculaire d'un genre de primate.

 Ethnologie
 Lori, peuple bantou.

 Linguistique
 Le Lori, une langue iranienne du sud-ouest, principalement parlée par les Lors et les Bakhtiaris, habitant la province du Lorestan, d'Ilam en Iran.

 Patronyme
 Lori Freedman, compositrice et clarinettiste canadienne